ASB Classic 2009 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых хардовых кортах теннисного центра ASB.

Турнир-2009 является 24-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относится к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования прошли в Окленде — с 5 по 10 января 2009 года. Турнир входил в подготовительную к Australian Open серию соревнований WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Елена Дементьева (№ 5 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 ASB Classic

 WTA Тур 2009

 Международные турниры WTA

 Heineken Open 2009

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Теннис
Теннис
2009
Международные соревнования по теннису в Новой Зеландии
Теннис